Прут, прутик — дерев'яна гнучка палиця тонкого діаметра.
 Прут — одна з найдавніших земельних мір в народній метрології.
 «Прут» — навчальне судно Чорноморського флоту
 «Прут» — крейсер Українських військово-морських сил (1917—1918)
 «Прут» — молдовський футбольний клуб з міста Леова
 «Прут» — видавництво з міста Чернівці.

Топонім 

 Прут — річка в Україні, ліва притока Дунаю
 Прут — село в Україні, Чернівецька область, Новоселицький район
 Прут — адміністративно-територіальна одиниця Королівства Румунія у 1938—1940 роках
 Редеуць-Прут — комуна у повіті Ботошані в Румунії.
 Редеуць-Прут — село у повіті Ботошані в Румунії.
 Кишліца-Прут — село в Кагульському районі Молдови.
 Нижній Прут — заповідник у Молдові.

Особи 

 Прут Йосиф Леонідович — радянський, російський кінодраматург.

 Прут — псевдо командира куреня УПА «Підкарпатський».

Див. також 
 Прутський мир